El nombre Sarah Reid puede referirse a las siguientes personas:

Sarah Reid, jugadora de curling británica;
Sarah Reid, piloto de skeleton canadiense.